Alfred Wenger, Frans bestuurder
 Antoine Wenger (1919-2009), Frans geestelijke
 Arsène Wenger (1949-), Franse voetballer en voetbaltrainer
 Brahm Wenger, Amerikaanse filmmuziekcomponist
 Étienne Wenger (1952-), Zwitsers socioloog
 Jürg Wenger (1969), Zwitsers skeletonspeler
 Lauren Wenger (1984-), Amerikaanse waterpolospeelster
 Livio Wenger (1993-), Zwitserse snelschaatser
 Louis Wenger (1809-1861), Zwitserse architect en politicus
 Meryll Wenger (1994-) Franse voetbalspeelster
 Nelly Wenger (1955-), Zwitserse bestuurder
 Ruth Wenger (1897-1994), Zwitserse operazangeres
 Susanne Wenger (1915-2009), Oostenrijkse schilder

Zwitserse achternaam